Хенерал Алваро Обрегон има више значења:

 Хенерал Алваро Обрегон (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Алваро Обрегон (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хенерал Алваро Обрегон, Ел Ретиро (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Алваро Обрегон (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику